Miejscowości w USA:
 Lubbock – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Lubbock
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lubbock (ang. Lubbock County) – w stanie Teksas
Osoby
 John Lubbock (1834-1913) – angielski antropolog, archeolog, biolog i polityk.